Sezon 1975/1976 klubu AS Roma.

Sezon 
W sezonie 1975/1976 Roma pod wodzą Nielsa Liedholma zajęła 10. miejsce w Serie A, a w Pucharze UEFA dotarła do 1/8 finału (0:1, 0:1 z FC Brugge).

Rozgrywki 
 Serie A: 10. miejsce
 Puchar Włoch: 1. runda
 Puchar UEFA: 1/8 finału

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach